Сна́йперська ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Снайперська вулиця — вулиця в місті Дніпропетровськ.
 Снайперська вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Снайперська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Снайперська вулиця — вулиця в місті Севастополь.

Вулиці